Kerim ist ein türkischer männlicher Vorname arabischer Herkunft mit der Bedeutung „freigiebig, großzügig“; „groß, erhaben, bedeutend“, auch „älter“, der auch in Südosteuropa, im arabischen Sprachraum und als Familienname vorkommt. Die türkische weibliche Form des Vornamens ist Kerime mit der Bedeutung „freigiebig, großzügig“.

Namensträger

Vorname Kerim 

 Kerim Alıcı (* 1997), türkischer Fußballspieler
 Kerim Avcı (* 1989), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Kerim Çalhanoğlu (* 2002), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Kerim Chakimow (1892–1938), sowjetischer Diplomat
 Kerim Frei (* 1993), schweizerisch-türkischer Fußballspieler
 Kerim Volkan Kilimci (* 1972), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Kerim Pamuk (* 1970), deutscher Schriftsteller und Kabarettist türkischer Herkunft

 Kerim Zengin (* 1985), türkischer Fußballspieler

Vorname Kerime 

 Kerime Nadir (1917–1984), türkische Schriftstellerin

Familienname Kerim 
 Mohamed Abdel Kerim (* 1927), ägyptischer Gewichtheber
 Srgjan Kerim (* 1948), mazedonischer Politiker und Diplomat
 Yaya Kerim (* 1991), tschadischer Fußballspieler

Siehe auch 
 Karim
 Kerem

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname